L'Open de Malaisie masculin 2013 (ou Malaysian Open 2013) est l'édition masculine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du PSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 12 au . Peter Barker gagne son premier Open de Malaisie, en battant Tarek Momen en finale.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie féminin de squash 2013
 Saison 2013 de la PSA

Masculin 2013
PSA World Series 2013
Sport en Malaisie en 2013
Sport en septembre 2013